El Complejo religioso de Santo Domingo o de los Dominicos es el nombre de un grupo de edificios o instalaciones religiosos (iglesias, conventos...) agrupados físicamente en honor a algún santo llamado Domingo, en especial el caso de los dominicos es por el santo Domingo de Guzmán, o bien con un titular diferente, pero bajo la orden de Santo Domingo.

Complejos 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Complejo religioso de Santo Domingo, complejo religioso católico en la ciudad de Lorca;

En Italia 
 Complejo religioso de Santo Domingo (Chiesa e convento di San Domenico), complejo religioso católico en la ciudad de Pistoia, Toscana (:w:it);

En Perú 
 Complejo religioso de Santo Domingo, complejo religioso católico en la ciudad de Lima;

Edificios religiosos relevantes dedicados a Santo Domingo